

Тампа — місто, штат Флорида
 Тампа — місто, штат Канзас